Денщи́к — в русской гвардии, армии и флоте, до 1917 года, солдат или матрос, состоявший при офицере или чиновнике в качестве казённой прислуги.

История 
При лице Петра Великого одно время состояли денщики из дворян, и звание их приблизительно соответствовало флигель-адъютантскому; но затем, при том же государе, денщиками стали называть служителей из менее способных нижних чинов, состоявших в постоянном (а не дневном только) услужении при офицерах и чиновниках. В 1713 году было определено число денщиков, которое полагалось каждому генералу и офицеру; число это с течением времени изменялось, а в 1871 году денщики вовсе исключены из штатов, в которые взамен того вошли безоружные рядовые для назначения из их числа денщиков. В 1881 году название «денщик» отменено, и приказано впредь назначать генералам, офицерам и чиновникам прислугу из общего числа строевых нижних чинов. Прислуге этой всё довольствие производится на одинаковых основаниях с прочими строевыми рядовыми.

В Красной армии денщиков не было. Во время Великой Отечественной войны институт денщиков был частично восстановлен под названием ординарцев, но неофициально функции денщика при высших офицерах выполняли водители их автомобилей и другие подчинённые.

В других странах 
В иностранных армиях офицерам до второй мировой войны также полагалась казённая прислуга. В Германии () и Австрии () эти нижние чины были обязаны являться лишь на некоторые учебные занятия, от которых вполне освобождались только состоявшие в услужении у офицеров, имеющих верховых лошадей. Во Франции институт ординарцев () был упразднён после Второй мировой войны. В Индии старый британский термин  после обретения независимости был заменен на sahayak (помощник). В Италии институт  был ликвидирован в 1971 году. В Пакистане домашняя прислуга высших офицеров до сих пор называется по-английски: . В Великобритании официальное название денщика во время первой мировой войны было , а во времена между мировыми войнами было изменено в армии на , а во флоте — на . В ходе Второй мировой войны личный денщик остался только при высших офицерах, а остальные офицеры имели одного денщика на несколько человек. В женских подразделениях эта должность называлась . Офицеры элитных британских частей имеют денщиков до сих пор.

Обычно должность денщика считалась привилегией, так как исполнявший её солдат освобождался от обычных обязанностей, получал лучший паёк и прочие поощрения от своего командира. Денщики старших офицеров вскоре получали повышение в звании до капрала или сержанта.

Функции денщика 
 Передача приказов офицера подчинённым в качестве вестового.
 Чистка офицерской формы и сапог, забота об офицерском багаже.
 Вождение офицерского автомобиля, в том числе в условиях боевых действий.
 Исполнение обязанностей офицерского телохранителя.
 Выполнение иных поручений офицера, для экономии его времени.

По окончании службы денщик мог продолжать выполнять свои обязанности при отставном офицере в качестве домашней прислуги.

См. также 
 Вестовой

Примечания

Ссылки 

 
 
 Жирнов Е. «Об употреблении солдат к своим услугам и корысти».

Вооружённые силы Российской империи
Прислуга